Austral kan syfta på: 
 Austral, Antarktis – en kulle i Antarktis
 Austral (flygbolag) – tidigare flygbolag i Argentina
 Austral (språk) – ett polynesiskt språk
 Austral (valuta) – tidigare valuta i Argentina